Núñez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rayner Núñez Aguila
 María Núñez